Хенрик Биста () — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.

Биография 
Хенрик Биста родился 12 марта 1934 года в Кохловице (теперь район города Руда-Слёнска). Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Варшаве, который окончил в 1958 году. Дебютировал на сцене в 1958 г. Актёр театров в Варшаве (театр «Атенеум», Театр на Воли, Современный театр), Люблине (Театр им. Остервы) и Гданьске (Театр «Побережье»). Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1960—1997 гг. Умер 15 октября 1997 года в Варшаве от онкологического заболевания.

Был похоронен на Повонзковском кладбище в Варшаве. Позже его останки были перенесены в семейную гробницу на коммунальное кладбище во Влоцлавке.

Избранная фильмография

Признание 
 1968 — Бронзовая Медаль «За заслуги при защите страны».
 1971 — Серебряный Крест Заслуги.
 1976 — Золотой Крест Заслуги.
 1977 — Награда Министра культуры и искусства ПНР 2-й ступени.
 1984 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1986 — Награда председателя «Комитета в дела радио и телевидение».
 1986 — Заслуженный деятель культуры Польши.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Киноактёры Польши